Пена има више значења:
 Пена (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Пена (Кампобасо), је насеље у Италији у округу Кампобасо, региону Молизе
 Пена (Терамо), је насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо
 Пена (Трапани), је насеље у Италији у округу Трапани, региону Сицилија
 Пена (митологија), демон у грчкој митологији